Palmera o palma, nom comú de les espècies de la família de les arecàcies.
 Palmera o ulleres, un dolç de pasta de full.
 Palmera, municipi de la comarca de la Safor, al País Valencià.
 Illes de la Palmera, tres illes artificials de la ciutat de Dubai, als Emirats Àrabs Units.